Wuchuan kan syfta på följande platser i Kina:

Wuchuan, Hohhot – härad i Inre Mongoliet
Wuchuan, Zhanjiang – stad på häradsnivå i Guandong-provinsen
Wuchuan, Zunyi  – autonomt härad i Guizhou-provinsen

WP:Projekt Kina